Сочи 1974 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 9 советских (6 гроссмейстеров и 3 национальных мастера) и 7 иностранцев (3 гроссмейстера, 3 международных и 1 национальный мастер).

Уверенную победу в турнире одержал советский гроссмейстер Л. А. Полугаевский. Крупного успеха добился международный мастер из ГДР Л. Эспиг, разделивший с другим советским гроссмейстером А. С. Суэтиным 2—3 места.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Норму международного мастера выполнил Е. Э. Свешников.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1974 год в шахматах
Спорт в России в 1974 году
1974 год в Краснодарском крае